Fernley steht für:
 Fernley (Kalifornien), eine Wüstung im Nevada County, Kalifornien
 Fernley (Nevada), ein Ort im Lyon County, Nevada
 Fernley Hills, eine Bergkette südöstlich von Fernley, Nevada
 Fernley Observatory, eine Volkssternwarte in Southport, England